Skała przy Zamku – skała wspinaczkowaprzy Zamku w Morsku
 Skała przy Zamku – skała wspinaczkowa przy Zamku w Olsztynie